

Astronomia
 31516 Leibowitz – asteroide della fascia principale

Persone
 Annie Leibowitz – fotografa statunitense
 Barry Leibowitz – ex cestista statunitense naturalizzato israeliano
 Nechama Leibowitz – biblista israeliana
 René Leibowitz – compositore, musicologo e direttore d'orchestra francese
 Yeshayahu Leibowitz – filosofo e chimico israeliano